La saison 2013-2014 de 1. Bundesliga est la  de la première division allemande. La saison débute le 9 août 2013 et s'achève le 10 mai 2014.

Le Bayern Munich tente de défendre son titre contre 17 autres équipes du championnat, dont deux promus de 2. Bundesliga : le Hertha BSC et l'Eintracht Brunswick.

Les dix-huit clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (trois places directement en phase de groupe de la Ligue des champions (le Bayern, Dortmund et Schalke) et une en barrages (Leverkusen), une en barrages de la Ligue Europa et une au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur du DFB Pokal qui est directement qualificative pour la phase de groupe de la Ligue Europa, mais étant donné que les deux finalistes, le Bayern et Dortmund, sont déjà qualifiés pour la Ligue des champions par l'intermédiaire du championnat, c'est le septième du championnat qui reçoit une place pour la Ligue Europa. La place en phase de groupe est alors accordée au cinquième, Wolfsburg, celle pour les barrages au sixième, Mönchengladbach, et celle pour le troisième tour de qualifications au septième, Mayence.

Les 2 derniers du championnat (Nuremberg et Brunswick) sont relégués en 2. Bundesliga et le  (Hambourg) affronte le  de 2. Bundesliga (Greuther Fürth) sur un match aller-retour : le vainqueur de la double confrontation obtient sa place pour la saison 2014-2015 de 1. Bundesliga.

Participants 

Légende des couleurs

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Barrage 

À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga (Greuther Fürth) pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation. Hambourg en sort vainqueur grâce à la règle du but à l'extérieur.

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Résultats

Domicile et extérieur

Statistiques

Évolution du classement

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

2013-2014
Football M1
Allemagne M1
Championnat M1